Терезин може бити:
 Терезин, град у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Терезин (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Логор Терезин